De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1871-1874 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1871 en de verkiezingen van 1874. De zittingsperiode ging in op 18 september 1871 en liep af op 20 september 1874.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1871

Liberalen (17 zetels)
Dominicus Blankenheym
Willem Christiaan Borsius
Eugène Jean Alexander van Bylandt
Hendrikus Albertus Diederik Coenen
Willem Herman Cost Jordens
Coos Cremers
Frans Julius Johan van Eysinga
Daniël Carel de Dieu Fontein Verschuir
Cornelis Jans Geertsema
Johan Wilhelm Hein
Carel Johan Righard Nobel
Adrianus Prins
Gijsbertus Schot
Charles Theodorus Stork
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Theodorus Petrus Viruly
Joost van Vollenhoven

Gematigde liberalen (11 zetels)
Louis Beerenbroek
Albertus Jacobus Duymaer van Twist
Jan Fransen van de Putte
Joan Huydecoper van Maarsseveen
Gerrit Adrianus de Raadt
Herman Jan Rahusen
Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen
Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel
Hendrik Jan Smit
Hermanus Eliza Verschoor
Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk

Conservatieven (6 zetels)
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Jan Karel van Goltstein
Cornelis Hartsen
Jan Messchert van Vollenhoven
Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye
Wyncko Johannes Tonckens

Katholieken (5 zetels)
Johannes Hengst
Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich
Louis van Sasse van Ysselt
Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité
Antonius Franciscus Vos de Wael

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1871 waren dertien leden periodiek aftredend. Negen leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Zeeland werd Willem Christiaan Borsius (liberalen) gekozen die de aftredende afgevaardigde Cornelis van der Lek de Clercq (conservatieven) versloeg.
 Door Provinciale Staten van Zuid-Holland werd Gerrit Adrianus de Raadt (gematigde liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Johan Antoni Philipse (conservatieven), die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Noord-Brabant werd Antonius Franciscus Vos de Wael (katholieken) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen, die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Noord-Brabant werd Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel (gematigde liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen, die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Adrianus Prins (liberalen) werd op 19 september 1871 geïnstalleerd als opvolger van de op 1 augustus 1871 overleden Hendrik van Beeck Vollenhoven (gematigde liberalen), die bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1865 verkozen was door Provinciale Staten van Noord-Holland.

Tussentijdse mutaties

1872
 17 februari: Jan Karel van Goltstein (conservatieven) overleed. Provinciale Staten van Utrecht kozen Willem van Goltstein van Oldenaller als zijn opvolger; hij werd op 4 april geïnstalleerd.
 7 september: Dominicus Blankenheym (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Lodewijk Pincoffs als zijn opvolger; hij werd op 6 november geïnstalleerd.
 12 december: Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye (conservatieven) overleed. Provinciale Staten van Gelderland kozen Jacobus Thooft (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 16 mei 1873 geïnstalleerd.

1873
 15 september: Jan Messchert van Vollenhoven (conservatieven) trad af vanwege zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Ernst Christiaan Büchner (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 18 november geïnstalleerd.
 15 september: Willem Herman Cost Jordens (liberalen) trad af vanwege zijn hoge leeftijd. Provinciale Staten van Overijssel kozen Gerard Dumbar als zijn opvolger; hij werd op 21 november  geïnstalleerd.

1874
 18 augustus: Daniël Carel de Dieu Fontein Verschuir (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Dirk van Akerlaken (gematigde liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 19 september, in de volgende zittingsperiode van de Eerste Kamer, geïnstalleerd.
 27 augustus: Willem van Goltstein van Oldenaller (conservatieven) trad af vanwege zijn benoeming tot minister van Koloniën in het kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode werd niet meer in de vacature voorzien.

1871-1874
Nederlandse politiek in 1871
Nederlandse politiek in 1874